Lutécia - cidade brasileira do Estado de São Paulo
Lutécia (Paris) - antigo nome da cidade de Paris
Edifício Lutetia - prédio em São Paulo
21 Lutetia - asteroide da cintura principal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos